ФК Ком, црногорски је фудбалски клуб из Подгорице, који се тренутно такмичи у Другој лиги Црне Горе.

Клуб је основан 1958. године. Игра на стадиону Златица, капацитета 900 гледалаца.

Резултати у такмичењима у Црној Гори

Види још 
 Прва црногорска лига

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ
 ФК Ком на soccerway.com

Ком
Ком
Спорт у Подгорици